Ермолай Шин, корейский вариант — Шин Ён Сим () — звеньевой колхоза имени Димитрова Нижне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родился в 1922 году (по другим сведениям — в 1927 году) в крестьянской семье в деревне Чендалаза Ольгинского уезда. В 1937 году вместе с родителями депортирован на спецпоселение в Ташкентскую область Узбекской ССР. В 1946 году окончил десять классов средней школы в колхозе имени Будённого Нижне-Чирчикского района. С 1947 года трудился учётчиком тракторного парка, звеньевым рисоводческого и полеводческого звеньев, бригадиром, заведующим участка в колхозе имени Димитрова Нижне-Чирчикского района.

В 1950 году полеводческое звено под руководством Ермолая Шина собрало в среднем с каждого гектара по 107,6 центнеров зеленцового стебля кенафа на участке площадью 10,2 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1951 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за получение в 1950 году высоких урожаев зеленцового стебля кенафа на поливных землях при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС и обеспеченности семенами всех культур для весеннего сева 1951 года» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1964 году окончил заочное отделение Ташкентского сельскохозяйственного института.

Неоднократно участвовал в ВДНХ. В 1961 году избирался депутатом Краснооктябрьского сельсовета Аккурганского района и в 1971 году — депутатом Аккурганского районного Совета народных депутатов.

Скончался в ноябре 1974 года. Похоронен на кладбище бывшего колхоза имени Димитрова.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (1950, 1951)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1972)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Серебряная медаль ВДНХ — дважды (1962, 1972)
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (1956)

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Герой Социалистического труда Шин Ермолай , Видео-Энциклопедия корё сарам

Выпускники Ташкентского сельскохозяйственного института
Герои Социалистического Труда колхоза имени Димитрова Нижне-Чирчикского района
Похороненные в Ташкентской области